Gossard ist der Familienname folgender Personen:
 Arthur Gossard (* 1935), US-amerikanischer Physiker
 Stone Gossard (* 1966), US-amerikanischer Rockmusiker

Sonstiges:
 Gossard-Kanal, Meerenge vor der Küste des Wilkeslands, Antarktika